Esistono più comuni francesi con questo nome

Torcy – Passo di Calais
Torcy – Saona e Loira
Torcy – Senna e Marna